Piney Woods ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Piney Woods (Alabama)
 Piney Woods (Michigan)
 Piney Woods (Mississippi)
 Piney Woods (Tennessee)

Piney Woods steht außerdem für:
 Piney Woods (Region), eine Ökoregion im Süden der Vereinigten Staaten